Little House on the Prairie (La pequeña casa en la pradera) es el título de una colección de libros infantiles escritos por la novelista estadounidense Laura Ingalls Wilder (y también del tercer título de la serie) y que han sido posteriormente adaptados como serie de televisión, serie animada, musical, etc.

Libros 
 Little House on the Prairie (La pequeña casa en la pradera), colección de libros
 Little House on the Prairie (La pequeña casa en la pradera, 1935), tercer libro de la serie

Serie de televisión 
 Little House on the Prairie (1974-1983), serie de TV producida por la NBC. Tuvo diferentes traducciones al español:
 La casa de la pradera, en España;
 La pequeña casa de la pradera, en Chile y Venezuela;
 Los Pioneros, en México;
 La familia Ingalls, en Sudamérica y Centroamérica.

 Little House on the Prairie (1974), telefilme.
 Little House on the Prairie (2005), miniserie de TV.

Musical 
 Little House on the Prairie

Serie de televisión animada 
 Laura, the Prairie Girl / Sôgen no shôjô Laura, serie de televisión japonesa.